, rabbin et savant juif du , père des deux suivants (voir :en:Adolf Jellinek) ;
 Emil Jellinek (1853-1918), fondateur de la marque automobile allemande Mercedes ;
 Georg Jellinek (1851-1911), juriste allemand ;
 Elvin Morton Jellinek (1890-1963), médecin américain, l'un des fondateurs de l’alcoologie moderne qui a fait partie des tout premiers experts de l’Organisation mondiale de la santé.

Voir aussi